Морской охотник:
 Морской охотник, охотник за подводными лодками — военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения субмарин.
 «Морской охотник» () — опытовое беспилотное судно ВМС США, предназначенное для поиска и сопровождения подводных лодок.
 «Морской охотник» — кинофильм (СССР, 1954, режиссёр Владимир Немоляев).
 «Морской охотник» — компьютерная игра, симулятор москитного флота, разработанная и изданная компанией «Акелла».
 «Морской охотник» — название повести, для детей младшего школьного возраста, автор Чуковский Н. К., повесть написана в 1945 году.

Примечания